Santa Elena steht für:
 Santa Elena (Schiff, 1907), deutsches Handels-, im Ersten Weltkrieg Flugzeugmutterschiff

Santa Elena ist der Name von geografischen Orten

 in Argentinien
 Santa Elena (Buenos Aires)
 Santa Elena (Córdoba)
 Santa Elena (Entre Ríos)

 in Belize
 Santa Elena (Toledo District)
 Ortsteil von Town of San Ignacio and Santa Elena im District Cayo

 in Bolivien
 Río Santa Elena (Charcas), Fluss im Municipio Villa Charcas, Departamento Chuquisaca
 Río Santa Elena (Cochabamba), Fluss im Departamento Cochabamba
 Santa Elena (Santa Cruz), Ort im Departamento Santa Cruz
 Santa Elena (Charcas), Ort im Municipio Villa Charcas, Departamento Chuquisaca

 in Costa Rica
 Santa Elena (Costa Rica)

 in Ecuador
 Santa Elena (Ecuador), Stadt
 Santa Elena (Sucumbíos), Parroquia rural im Kanton Putumayo in der Provinz Sucumbíos
 Provinz Santa Elena, Provinz

 in El Salvador
 Santa Elena (Usulután)

 in Honduras
 Santa Elena (La Paz)

 in Guatemala
 Santa Elena (El Petén)

 in Kolumbien
 Santa Elena (Medellín)
 Santa Elena (Valle)

 in Mexiko
 Santa Elena (Campeche)
 Santa Elena (Chiapas)
 Santa Elena (Chihuahua)
 Santa Elena (Coahuila)
 Santa Elena (Guerrero)
 Santa Elena (Nuevo León)
 Santa Elena (Sonora)
 Santa Elena (Tabasco)
 Santa Elena (Yucatán)
 Santa Elena (Zacatecas)

 in Paraguay
 Santa Elena (Distrikt in Paraguay)

 auf den Philippinen
Santa Elena (Camarines Norte), Stadtgemeinde in der Provinz Camarines Norte

 in Spanien
 Santa Elena (Jaén)

 in Venezuela
 Santa Elena de Uairén

 in den Vereinigten Staaten
 Santa Elena (Texas), gemeindefreies Gebiet im Starr County, Texas
 Santa Elena (la Florida), ehemalige spanische Siedlung an der Stelle des heutigen Parris Island (South Carolina) 

Siehe auch:
 Sant’Elena (it.)
 Sainte-Hélène
 St. Helena
 St. Helens (engl.)